World Grand Prix kan syfta på:

 FIVB World Grand Prix - volleybollturnering mellan landslag
 World Grand Prix (snooker) – snookerturnering
 Åby World Grand Prix – travlopp på Åbytravet